Braunsberg ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Braunsberg (Geratskirchen), Weiler der Gemeinde Geratskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Braunsberg (Bergisch Gladbach), Ortsteil der Stadt Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen
 Braunsberg (Ingelfingen), Wüstung im Ortsteil Criesbach der Stadt Ingelfingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Braunsberg (Rheinsberg), Ortsteil der Stadt Rheinsberg, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Braunsberg (Reut), Weiler der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Braunsberg (Wermelskirchen), Ortsteil der Stadt Wermelskirchen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Braunsberg (Zehna), Ortsteil der Gemeinde Zehna, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern

in Österreich:
 Braunsberg (Gemeinde Haag), Ortsteil von Haag, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Braunsberg (Gemeinde Kasten), Katastralgemeinde der Gemeinde Kasten bei Böheimkirchen, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Braunsberg (Gemeinde Mayrhof), Ortsteil der Gemeinde Mayrhof, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Braunsberg (Gemeinde Weitensfeld), Ortschaft in der Marktgemeinde Weitensfeld im Gurktal, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten

in Polen:
 Braunsberg (Ostpr.), historischer deutscher Name der Stadt Braniewo, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Kreis Braunsberg, deutscher Name eines Landkreises im ehemaligen Ostpreußen

in Tschechien:
 Braunsberg, historischer deutscher Name der Stadt Brušperk, Okres Frýdek-Místek

Braunsberg ist der Name folgender Gebäude:
 Ordensburg Braunsberg, Burgruine in Polen
 Burg Braunsberg, Burgruine auf dem Gebiet der Ortsgemeinde Anhausen, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Schloss Braunsberg, Schloss über der Gaulschlucht in Lana, Südtirol

Braunsberg ist der Name von Bergen und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Braunsberg (Wasgau) (463,4 m), im Pfälzerwald und Wasgau nahe Lemberg (Pfalz), Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Braunsberg (Niedernhall) (379 m), teils auch Eselsberg, Sporn bei Niedernhall, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Braunsberg (Hundsheimer Berge) (346 m), in den Hundsheimer Bergen (Karpaten) bei Hainburg an der Donau, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich

Siehe auch:
 Braunberg
 Braunberger
 Brauneberg
 Braunenberg
 Braunersberg
 Braunsberger
 Brown Hills
 Brown Mountain
 Brunsberg
 Mount Braun
 Mount Brown